Un temple de Sobek est un temple égyptien dédié au culte de Sobek. Il en existe plusieurs :
 temple de Sobek (Crocodilopolis)
 temple de Sobek et Haroëris à Kôm Ombo

Index égyptologique
Sobek